(né en 1997), footballeur hongkongais ;
 Samuel Umtiti (né en 1993), footballeur français.